Суло Рикард Бярлунд (; 15 апреля 1910 — 13 апреля 1986) — финский легкоатлет, призёр Олимпийских игр.

Суло Бярлунд родился в 1910 году в Кангасала, Великое княжество Финляндское. В 1936 году на Олимпийских играх в Берлине завоевал серебряную медаль в толкании ядра.

Ссылки 
 

Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1936 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1936 года
Толкатели ядра Финляндии